Cristián de Hannover (nacido el 1 de junio de 1985 en Hildesheim) es el segundo hijo de Ernesto de Hannover y de su primera esposa, Chantal Hochuli.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 1 de junio de 1985 en Hildesheim, Baja Sajonia, Alemania Occidental, siendo el segundo y último hijo de Ernesto de Hannover y de su primera esposa, Chantal Hochuli.

Bautismo 
Fue bautizado el 14 de julio de 1985, en el Castillo de Marienburg, ubicado en las proximidades de la ciudad de Hannover. Tuvo como padrinos a: el príncipe Enrique Julio de Hannover, príncipe Clemente de Croÿ, Pablo Schenker, Francisco Hochuli, el conde Pedro de Sellern, el príncipe Güelfo Enrique de Hannover, el barón Guillermo Ernesto de Cramm y el gran duque heredero Federico Francisco de Mecklemburgo-Schwerin.

Hermanos 
 Ernesto Augusto Andrés Felipe Constantino Maximiliano Rufo Esteban Luis Rodolfo, nacido el 19 de julio de 1983.

 Alejandra Carlota Ulrica María Virginia de Hannover, nacida el 20 de julio de 1999, hermana por parte de padre.

Educación 
El príncipe fue educado en el prestigioso Malvern College. Actualmente reside en España, y estudia en el Instituto de Empresa.

Aficiones 
Aficionado al deporte, como es tradición en la realeza europea, se decanta por los deportes subacuáticos.

Vida personal

Matrimonio y descendencia 
Desde el año 2009, el príncipe mantenía una relación sentimental con la empresaria y modelo peruana Alessandra de Osma Foy. En abril de 2017, la pareja anunció su compromiso religioso, que tuvo lugar el viernes 16 de marzo de 2018 día en el cual se llevó a cabo la ceremonia en la Basílica y convento de San Pedro y un almuerzo en el Club Nacional, Lima, Perú. Civilmente, contrajeron matrimonio el 24 de noviembre de 2017 en Londres. A partir del momento de la ceremonia Alessandra pasó a ser conocida como Su Alteza Real la princesa Christian de Hannover.

En marzo de 2020 la pareja anunció que esperaban mellizos. Sus hijos, Nicolás y Sofía de Hannover, nacieron el 7 de julio de 2020, en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón.

El matrimonio reside en Puerta de Hierro, Madrid.

Ancestros

Referencias 

Personas de Hannover
Príncipes de Hannover
Casa de Hannover
Nacidos en Hildesheim
Emigrantes alemanes hacia España